Cephalosilurus är ett släkte av fiskar. Cephalosilurus ingår i familjen Pseudopimelodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Cephalosilurus